Viersteine oder Vier Steine steht für:

 Viersteine von Krimpe, Menhirgruppe, Sachsen-Anhalt
 Vier Steine von Bruchhausen, Felsgruppe, siehe Bruchhauser Steine #Die vier Steine
 Vier-Steine-Gruppe von Nether Largie, Menhirgruppe, Schottland, siehe Menhire von Nether Largie #Die Vier-Steine-Gruppe

Siehe auch:
 Die Viersteins, deutsche Comedyserie (1995 bis 1997)